Соревнования по лёгкой атлетике на XVI летних Олимпийских играх прошли с 23 ноября по 1 декабря. Участвовало 720 спортсменов из 59 стран, которые соревновались за 33 комплекта медалей.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 XVI Олимпийские Игры 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1956